Proton — в основном свободное и открытое программное обеспечение которое позволяет программному обеспечению, разработанному для Microsoft Windows, работать в операционных системах семейства Linux. Proton разработан Valve и является форком Wine. Он включает в себя множество патчей и дополнительных библиотек для улучшения производительности и совместимости с играми Windows. Сам Proton предназначен для интеграции в клиент Steam как «Steam Play», что обеспечивает бесперебойную работу Windows-игр и программного обеспечения в Steam, но его можно использовать как отдельное приложение.

Описание 
Proton был первоначально выпущен 21 августа 2018 года. После его выпуска Valve анонсировала список из 27 игр, которые были протестированы и сертифицированы для работы, как у их родных аналогов на Windows, не требующей настройки от пользователя. Список включал такие игры, как DOOM (2016), Quake, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

Возможности, которые предоставляет Proton, включают:
 Запуск Windows-игр в Linux-клиенте Steam напрямую, включая полноценную поддержку Steamworks и OpenVR;
 Реализации DirectX 9, 10, 11 (на базе DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, что позволяет снизить негативное влияние на производительность и улучшить совместимость с играми;
 Улучшенная поддержка полноэкранного режима: игры, которые не поддерживают родное разрешение, будут автоматически растянуты на весь экран;
 Улучшена поддержка игровых контроллеров: игры теперь должны работать со всеми устройствами, которые знает Steam;
 Значительно увеличена производительность многопоточных игр по сравнению с оригинальным Wine (задействован набор патчей esync для улучшения поддержки многопоточных приложений в Wine);
 Поддержка античитов с помощью Proton EasyAntiCheat Runtime и Proton BattlEye Runtime;
 Игры и приложения запускаются в контейнерах Steam Linux Runtime.

ProtonDB 
ProtonDB — неофициальный web-сайт, который собирает и отображает информацию о качестве поддержки совместимости при помощи Proton.

Шкала оценки состоит из 6 пунктов:

 Native — игра не требует Proton для запуска, либо требует, но поддержка Proton игрой официальная.
 Platinum — игра идеально работает без необходимости произведения дополнительной настройки окружения запуска.
 Gold — игра работает без проблем, но для запуска необходимы «minor tweaks» — небольшие изменения настроек операционной системы, окружения или конфигурации Proton.
 Silver — игра работает, но зафиксированы мелкие проблемы, которые не нарушают игровой процесс.
 Bronze — игра работает, но зафиксированы аварийные отказы или же иные серьёзные проблемы, которые нарушают игровой процесс.
 Borked — игра не запускается или же имеют место ошибки, делающие игру непроходимой.

Наполнение данными осуществляется за счет предоставления отчетов пользователями на добровольной основе.

Согласно статистике ProtonDB 78 % игр среди 1000 самых популярных в Steam имеют рейтинг Gold или выше(по состоянию на 1 января 2022 года).

Примечания

Ссылки 
 ProtonDB — неофициальный сайт с информацией о качестве поддержки совместимости при помощи Proton на основе пользовательских отчетов